Pfohe steht für
Hans Pfohe (1918–2004), deutscher Unternehmer
Unternehmen:
Hugo Pfohe Automobilhandelsunternehmen in Hamburg